L'International Lawn Tennis Challenge 1935 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 30ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 17 nazioni: 11 nella zona europea e 6 nella zona americana.

Il Regno Unito ha battuto gli Stati Uniti nel challenge round che si è disputato al Centre Court di Wimbledon in Inghilterra dal 27 al 30 luglio.

Zona Americana

Zona Nord/Centro Americana

Zona Sudamericana

Spareggio Interzonale Americano

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1935
 1935